Министерство коммерции, промышленности и туризма Колумбии является национальным министерством исполнительного правительства Колумбии, которое занимается стимулированием экономического роста, роста торговли, туризма и промышленности. Образовано слиянием министерств внешней торговли и экономического развития.

Министры

Ссылки 
 

Государственное устройство Колумбии
Колум
Колум
Колум
Министерства Колумбии
Экономика Колумбии
Туризм в Колумбии
Организации, основанные в 2002 году